Cramer kan som auktorsförkortning betyda:

 Pieter Cramer
 Ashley Cramer

Robotskapade auktorsförkortningar